Chorioactidaceae är en familj av svampar. Chorioactidaceae ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Chorioactidaceae